Сергей Викторович Ружицкий (19 мая 1979, Нижние Серогозы, Нижнесерогозский район, Херсонская область, Украинская ССР, СССР) — украинский футболист, нападающий.

Игровая карьера 
Профессиональную карьеру начал в 2000 году в команде второй лиги «Горняк-Спорт», в первом же сезоне забив в ворота соперников комсомольцев 6 голов в 13 матчах. Следующий сезон был не таким успешным, а затем два сезона подряд (2001/02, 2002/03) с 11 голами футболист становился лучшим бомбардиром своих команд — соответственно «Горняка-Спорт» и хмельницкого «Подолья». В следующем сезоне Ружицкий со скромным результатом в 5 голов стал лучшим бомбардиром третьей команды — «Николаева».

В 2006—2007 годах в числе целого ряда игроков с Украины, среди которых были Владимир Мазяр, Вячеслав Невинский, Юрий Булычев, Сергей Селезнёв, Евгений Ковтунов, Михаил Старостяк и другие, Ружицкий играл в азербайджанской команде «Симург», которую в то время возглавлял украинец Роман Покора. В высшем дивизионе Азербайджана Сергей сыграл 9 матчей, забил 1 гол.

После возвращения из Азербайджана играл в любительских клубах Херсонской области.

Примечания

Ссылки 
 
 
  на сайте Ukr-Football.org.ua

Футболисты Украины
Игроки ФК «Горняк-Спорт»
Игроки ФК «Подолье» Хмельницкий
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Симург»
Игроки ФК «Каховка»
Игроки ФК «Кристалл» Херсон